«Леший» (, букв. Пряничный человечек) — американский юридический триллер 1998 года, снятый Робертом Олтменом, по неопубликованному роману Джона Гришема. В фильме снимались Кеннет Брана, Эмбет Дэвидц, Роберт Дауни-младший, Том Беренджер, Дэрил Ханна, Фамке Янссен и Роберт Дюваль .

Сюжет 
Рик Магрудер (Кеннет Брана) - разведенный адвокат с безупречной репутацией. На вечеринке по случаю успешно завершенного дела он знакомится с официанткой Мэллори Досс (Эмбет Дэвидц). Рик помогает ей избавится от жестокого отца, но не догадывается к каким страшным последствиям это приведет.

В ролях 
 Кеннет Брана — Рик Магрудер
 Эмбет Дэвидц — Мэллори Досс
 Роберт Дауни-младший — Клайд Пелл
 Том Беренджер — Пит Рэндл
 Дэрил Ханна — Лоис Харлан
 Роберт Дюваль — Диксон Досс
 Фамке Янссен — Лианна Магрудер
 Джесси Джеймс — Джефф Магрудер
 Мэй Уитман — Либби Магрудер
 Уилбур Фицджеральд — судья Руссо

Производство 
В основе сценария — неопубликованный роман Джона Гришэма, который впоследствии был адаптирован в виде сценария. Кеннету Бранау понравился сюжет, и он согласился сниматься в фильме, но только в том случае, если режиссером станет Роберт Олтмен.

Заняв режиссерское кресло Олтмен серьезно переработал сценарий и изменил место действия на Саванну, штат Джорджия, добавив угрозу урагана в сюжет. При создании фильма режиссёр вдохновлялся фильмом 1955 года «Ночь охотника».

Помимо фильма « Любовный треугольник», который также был снят в 1997 году, этот фильм стал первой актерской работой Роберта Дауни-младшего после ареста в 1996 году. Говорят, что Дауни-младший «даже не читал сценарий», когда согласился на роль.

Прием критиков 
В San Francisco Chronicle Мик Ласалл пишет: «Если бы не особый почерк Олтмена, „Леший“ был бы посредственным триллером. Но, даже с режиссурой Олтмена, это не более чем первоклассный жанровый фильм». В настоящее время фильм имеет рейтинг 59 % на Rotten Tomatoes на основе 44 отзывов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы PolyGram Filmed Entertainment
Экранизации романов США
Фильмы Роберта Олтмена
Экранизации произведений Джона Гришэма
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Фильмы США 1998 года
Фильмы 1998 года